Жан-Пьер Данель (; род. 4 июня 1968, Ла Варен-Сент-Илер) — французский гитарист, композитор, продюсер.

Биография 
Сын певца , который в 1960-х годах выпустил несколько французских песен, ставших мировыми хитами, включая «Килиманджаро» и «Романтический пляж». Племянник оперного режиссёра Жана-Пьера Поннеля.

Стал профессионалом в 14 лет. После многих гастролей и записей в музыкальных студиях с известными французскими музыкантами выпустил в Европе и США несколько альбомов с игрой на инструментальной гитаре, которые были проданы сотнями тысяч экземпляров и получили 8 золотых и серебряных дисков в 1980-х и 1990-х годах. Самый продаваемый инструментальный гитарист во Франции; записал множество дуэтов с известными французскими и зарубежными гитаристами. Его диски различных музыкальных стилей были выпущены его компанией «Головоломка Продакшн»; было продано более 21 млн экземпляров.

Альбомы 
В 2001 был отмечен за участие в записи серии благотворительных альбомов в интересах ЮНИСЕФ «Гитары мастеров — величайших гитаристов мира», вместе с   Эриком Клэптоном, Карлосом Сантаной, BB King, Эл Ди Меолой, Popa Chubby, Стэнли Иордании и десятком других знаменитых гитаристов.

В июле 2006 года альбом «Guitar Connection» — номер 1 по продажам во Франции — дважды получил статус «Золотой диск» (продажи свыше 160 000 экземпляров), а его DVD получил титул «Алмазный диск».

«Guitar Connection 2» был выпущен в 2007 году, занял 8-е место по продажам и стал «Золотым диском». Этот альбом включал дуэт с , легендарным гитаристом The Shadows. Несколько синглов этого альбома в Top-50 заняли 5-е и 7-е место. Жан-Пьер Данел получил награды «Гран-при» по гитаре и "Алмазный диск" в честь 25-летней карьеры.

В 2008 году «Guitar Connection 3» получил статус «Серебряного диска», а DVD - «Платиновый диск». Сингл «The Pink Side of Miss Daisy» достиг 9-го места в Top-50.

В 2009 году «Guitar Connection Tribute To The Shadows» занял 6-е место в музыкальном Топе, а также «The Best of Guitar Connection» в сентябре 2009 года стал 23-м; «Jean-Pierre Danel plays The Shadows» занял 38-е место; «Guitar Connection Anthology» — 19-е место. DVD становится золотым. Диск «The Best of Guitar Connection» снова занял 2-е место в музыкальном топе.

В 2010 году выпустил альбом «Out of the Blues» в поддержку исследований по борьбе со СПИДом, он состоял из дуэтов с такими знаменитыми гитаристами, как Альберт Ли, Пол Personne, Ноно (группы Trust) и  . Синглы были записаны в Париже и в студии Abbey Road в Лондоне, ставшей знаменитой благодаря «The Beatles».

Альбом «Stratospheric» стал «Лучшим альбомом 2011 года» в номинации инструментальный гитарный рок в Соединённых Штатах Америки. В том же году получил титул самого знаменитого композитора за композицию «Баллада для друга».

Жан-Пьер Данель позиционируется в рейтинге 1000 величайших гитаристов истории американского сайта «worldguitarists.com».

Продажи собственной компании Жана-Пьера Данеля — «Puzzle Productions» (основана в 1989) — превысили 22,4 миллиона дисков французских и иностранных музыкантов. Жан-Пьер Данель выпустил сам и совместно с другими продюсерами более 1900 альбомов, синглов, сборников и видео с Universal, Sony BMG Music Entertainment, EMI, Warner и др., включающих 18 000 синглов, 387 дисков, занимавших места в Топ-50, среди которых 209 занимали 1-е место в Топ-20.

Жан-Пьер Данель на сегодняшний день имеет на своём счету 183 золотых, платиновых и алмазных записей, в том числе «». Он также выпустил с DJ Da Гай ряд ремиксов, транслируемых по французскому радио, известных музыкантов, таких как Мадонна, Бритни Спирс, Daft Punk и Моби. Он имеет право представлять во Франции и Европе около 700 музыкантов (Боб Марли, Джими Хендрикс, Джеймс Браун, Kool & the Gang, Компай Сегундо, Глория Гейнор, Лучано Паваротти и другие). Он перевыпустил записи Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Сержа Генсбура, Жака Бреля, Жоржа Брассенса, Leo Ferry и многих других.

В октябре 2002 года Данелю было присвоено звание исполнителя, получившего наибольшее количество дисков в музыкальном топе за одну неделю (19 его произведений); то есть с 1989 года он реализовал в Top-50 в среднем один диск в месяц.

Другие направления творчества 
В 2006 выпустил DVD под названием «Кар академия» — короткометражный юмористический вымышленный фильм с роскошными автомобилями и супермоделями, который получил дважды титул бриллиантового диска и был продан тиражом более чем в 200 000 экземпляров.

Издал около десяти книг, в том числе «Инструкция по женщинам» (включающих около 3000 цитат 500 авторов) и легендарная книга «Fender Stratocaster Legende», которая создана благодаря его собственной коллекции гитар, включающей в себя три редких гитары: мисс Daisy, леди Роуз и Маркиза.

В 2007 издал биографию другого рода «Знаменитую Судьбу Саши Гитри», дневник под названием «Хроники интересной жизни (ну, я думаю, …)», в 2008 и 2009 — различные юмористические коллекции и биографию Элвиса Пресли.

Дискография

Альбомы

Синглы

Ссылки 

 

Коллекционеры гитар
Писатели Франции